Old Christ Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Old Christ Church (Delaware), ID-Nr. 72000297
 Old Christ Church (Florida), ID-Nr. 74000621
 Old Christ Church (Vermont), ID-Nr. 08000159